Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике 2015 года проходил в Пхукете (Таиланд) с 3 по 12 сентября. Это был 45-й мужской и 26-й женский чемпионат Азии.

Участники 
В чемпионате участвовали 162 атлета из 29 стран Азии.

  (2)
  (6)
  (1)
  (15)
  (9)
  (4)
  (8)
  (1)
  (8)
  (5)

  (10)
  (4)
  (1)
  (5)
  (2)
  (6)
  (9)
  (2)
  (1)
  (9)

  (8)
  (4)
  (2)
  (1)
  (15)
  (9)
  (4)
  (6)
  (5)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Распределение медалей общего зачёта

Распределение больших и малых медалей

Ссылки 
 Официальный сайт

2015
тяжёлая атлетика
тяжёлая атлетика
Чемпионаты Азии в Таиланде
Международные спортивные соревнования в Пхукете
Сентябрь 2015 года
2015 год в тяжёлой атлетике